Esistono più comuni francesi con questo nome

Juilly – Côte-d'Or
Juilly – Senna e Marna